DKR est un code qui peut signifier :
 .

Voir aussi 
 Peugeot 2008 DKR
 DKR Engineering

Code IATA des aéroports